

Geografia
 Monte Robinet – montagna delle Alpi del Monginevro nelle Alpi Cozie

Persone
 Jean-Baptiste-René Robinet (1735-1820) – filosofo e naturalista francese
 Jean François Robinet (1825-1899) – giornalista e medico francese